Австралия може да се отнася за:
 островна държава в Океания
 континент
 филм от 2008 г. с участието на Никол Кидман и Хю Джакман